Les Chemins de la vengeance () est un roman d'Elaine Cunningham, basé sur le monde imaginaire des Royaumes oubliés, paru chez  en 2003 en format de poche.

Résumé 
Andris transformé en Fantôme de cristal pendant la bataille contre le laraken qu'il a livré pour Kiva, part à la poursuite de son ascendance elfique après qu'un mystérieux informateur lui est donné des indices. Tzigone quant à elle, que la bataille a révélé être une puissante magicienne, commence sa formation et reprend les difficiles recherches sur les circonstances de sa naissance et son enfance. Matteo est devenu un proche ami de Tzigone. En plus d'être l'un de ces principales soutient, il doit aussi assumer les conséquences des actions de sa nouvelle maîtresse, la Reine folle de Halruaa. Kiva qui était emprisonnée dans un temple d'Azouth, s'enfuit et retrouve ses alliées : des Crinties, des amazones de l'ombres de Dambrath ; ainsi que la faille dans le plan élémentaire de l'eau.

Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 2003
Roman sur les Royaumes oubliés